słonecznica (Leucaspius delineatus) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych
 słonecznica (Eurypyga helias) – gatunek ptaka z rodziny słonecznic z rzędu słonecznicowych (Eurypygiformes)
 słonecznica (Heliosperma) – rodzaj rośliny
 słonecznica pstra, inaczej bass słoneczny (Lepomis gibbosus) – gatunek ryby z rodziny bassowatych
 słonecznica orężówka (Helicoverpa armigera) – gatunek motyla nocnego z rodziny sówkowatych
 słonecznica czarna (Heliothela wulfeniana) – gatunek motyla nocnego z rodziny wachlarzykowatych
 słonecznice (Heliozoa) – gromada pierwotniaków należących do typu promienionóżki